

Niemcy 
 Mille – alemańska nazwa miasta Müllheim

Osoby 
 Agnes de Mille – amerykańska tancerka
 james De Mille – kanadyjski pisarz
 Pierre Mille – francuski pisarz
 Mille Petrozza – niemiecki gitarzysta

Inne 
 Mille Miglia

Zobacz też 
 DeMille
 Miele
 Mile